«Гиперпространственная крепость Макросс» (,  Тё Дзику Ёсай Макуросу) — аниме в жанре классической космической оперы и меха про гигантский космический крейсер SDF-1 Макросс, несущий на борту самолёты «Валькирия», способные трансформироваться из истребителей в мехи. За пределами Японии более известна американская версия, Роботек, в основном состоящая из видеоряда Макросса с изменённым сюжетом и диалогами.

Сюжет 
1999 год. На Землю падает огромный метеорит, оказавшийся инопланетным космическим кораблем. Чтобы быть готовыми к появлению его хозяев, земляне начинают изучать и восстанавливать системы корабля.

Однако явившиеся пришельцы оказываются не владельцами корабля (названного «Макросс»), а их древними врагами. Главная пушка «Макросса» автоматически стреляет — и начинается война землян и инопланетян — гигантов Зентреди.

Несмотря на гигантский рост и совершенное знание военного искусства, Зентреди исключительно уязвимы — им незнакомы понятия «культура» и «любовь», и простая романтическая песня оказывается более мощным оружием, чем все боевые роботы экипажа «Макросса».

На фоне войны развивается любовный треугольник главных героев — пилота Итидзё Хикару, его начальницы, капитана Хаясэ Мисы, и начинающей поп-исполнительницы Лин Минмэй.

Персонажи 
Хикару Итидзё — Является одной из центральных фигур сериала. Хикару — начинающий лётчик-испытатель, волею судьбы попавший на борт «Макросса» в момент нападения Зентради на цивилизацию землян. После нападения внеземной цивилизации Хикару решает вступить в ряды Космических сил ООН, где и демонстрирует свой незаурядный талант пилотирования. Постепенно, завоёвывая опыт и уважение товарищей, он становится командиром эскадрильи «Черепов». Хикару изначально влюблён в начинающую певицу Линн Минмэй, с которой столкнулся ещё на Земле, но с боевым опытом меняются и его чувства. Встретив Мису, Хикару, поначалу воспринимавший её как начальника, начинает испытывать к ней более тёплые чувства, которые со временем перерастают в любовь.
 сэйю: Арихиро Хасэ

Лин Минмэй — Эта красивая, но избалованная молодая девушка занимает все помыслы Хикару в начале сериала. После того, как Минмэй присудили титул Мисс Макросс во время первого конкурса красоты на борту SDF-1, она быстро становится звездой и, поставленная перед выбором — Хикару или артистическая карьера, выбирает карьеру. Это, однако, не мешает ей постоянно возвращаться к нему за моральной поддержкой в трудные времена. Лин Минмэй ненавидит войну и выступает за мир с Зентради.
 сэйю: Мари Иидзима

Миса Хаясэ — потомственный военный, дочь адмирала Такаси Хаясэ. Несмотря на юный возраст, Миса — старший помощник на борту SDF-1 и прямой начальник Хикару. В начале сериала Миса терпеть не может Хикару, но постепенно эти чувства заменяются сначала уважением, а затем и любовью.
 сэйю: Мика Дои

Капитан Бруно Дж. Глобал — итальянец, шкипер подводной лодки, который сначала был вовлечён в ремонт неопознанного космического корабля, а затем был назначен командиром SDF-1. Благодаря Глобалу SDF-1 смог избежать мгновенного уничтожения или захвата и выйти из под прямого удара Зентради, сжав пространство и переместившись к Плутону. В дальнейшем именно под командованием Глобала происходит оборона «Макросса» от атак милитаризированной цивилизации Зентради и возвращение на Землю. Когда Глобал начинает нервничать, он закуривает трубку.
 сэйю: Митио Хадзама

Рой Фоккер — Именно благодаря Рою, своему учителю и «старшему брату», Хикару сменил гражданскую жизнь на кабину истребителя. Рой — заслуженный ветеран Всеобщей Гражданской Войны и один из первых лётчиков-испытателей новых истребителей «Валькирия». Вплоть до своей гибели в бою от рук аса Зентради Рой командовал знаменитой эскадрильей «Черепов». Смерть Роя — чудовищный шок для Хикару, который всегда мог положиться на опытного лётчика в трудную минуту, и в бою, и в жизни.
Молодой Рой Фоккер является одним из ключевых персонажей OVA Macross Zero.
 Сэйю: Акира Камия

Список серий

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Макросса 

Аниме 1982 года